István Buda ist der Name folgender Personen:

* István Buda (Fußballspieler) (1884–1945), ungarischer Fußballspieler 
 István Buda (Sportfunktionär) (1926–2013), ungarischer Politiker und Sportfunktionär